Roet (achternaam)
Roet (materie), een stof die ontstaat bij verbranding
Smeermiddel , een verouderd woord voor smeervet
Roet (periodiek), een tijdschrift
Ruth (boek), een boek uit het Oude Testament, in een Nederlandse transcriptie van het Hebreeuws
Ruth (persoon), de hoofdpersoon in bovengenoemd boek, in een Nederlandse transcriptie van het Hebreeuws